The Live Wire – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
The Live Wire – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Komic Pictures Company
The Live Wire – cortometraggio del 1914 diretto da George Pearson
The Live Wire – cortometraggio del 1917 diretto da George Dewhurst
The Live Wire – cortometraggio del 1920 prodotto da Reelcraft Pictures
The Live Wire – film del 1925 diretto da Charles Hines
The Live Wire – film del 1935 diretto da Harry S. Webb
The Live Wire – film del 1937 diretto da Herbert Brenon

Pagine correlate 
Live Wire